Miejscowości w USA:
 Big Lake – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Matanuska-Susitna;
 Big Lake – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Sherburne;
 Big Lake – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Carlton;
 Big Lake – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Holt;
 Big Lake – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Reagan;
 Big Lake – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Skagit.
Gminy w USA:
 Big Lake (ang. Big Lake Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Mississippi;
 Big Lake (ang. Big Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Sherburne.
Miejscowości w Kanadzie:
 Big Lake – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax.
Jeziora w Kanadzie:
 Big Lake – jezioro w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Colchester;
 Big Lake – jezioro w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cumberland;
 Big Lake – jezioro w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Guysborough;
 Big Lake – jezioro w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax (44°31′28″ N, 63°52′03″ W);
 Big Lake – jezioro w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax (44°41′12″ N, 63°12′01″ W);
 Big Lake – jezioro w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax (44°56′10″ N, 63°01′18″ W);
 Big Lake – jezioro w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Hants;
 Big Lake – jezioro w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Victoria;
 Big Lake – dawna nazwa jeziora Archibalds Big Lake w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 Big Lake – dawna nazwa jeziora Ocean Lake w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja.